Le théâtre Colón peut désigner :
 le théâtre Cristóbal Colón situé à Bogotá, en Colombie ;
 le théâtre Colón qui se trouve à Buenos Aires, en Argentine.